Oscinellinae  — подсемейство Злаковых мух из семейства Chloropidae. Встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие мухи длиной несколько мм. Характерны сходящиеся оцеллярные щетинки (направлены вверх и друг к другу); гипандрий исходно замкнутый; церки и сурстили дискретные. Личинки фитофаги и хищники. Некоторые виды имеют важное хозяйственной значение, например, Шведская муха овсяная (Oscinella frit), живущая в основном на овсе, ячменная шведская муха (Oscinella pusilla) — на ячмене и других культурных злаках, кроме овса, Oscinella vastator — на яровой пшенице. Последние два вида повреждают такие злаки как озимые рожь и пшеница, кукуруза, некоторые злаковые травы.

Систематика 
Разнообразная группа, включающая около 100 родов и 10 подсемейств. Около 1350 видов. 

Oscinellinae (= Botanobiinae Malloch, 1913, Oscinosominae Enderlein, 1911)
 Acanthopeltastes Enderlein, 1911
 Allomedeia Mlynarek, 2009
 Agrophaspidium Wheeler & Mlynarek, 2008
 Alombus Becker, 1914
 Amnonella Cherian, 1992
 Anacamptoneurum Becker, 1903
 Anatrichus Loew, 1860 (= Echinia Paramonov, 1961, Myrmecosepsis Kertesz, 1914)
 Apallates Sabrosky, 1980
 Aphanotrigonella Nartshuk, 1964
 Aphanotrigonum Duda, 1932
 Arcuator Sabrosky, 1985
 Bharathella Cherian, 1990
 Batrachomyia Krefft, 1864 (= Batrachomyia Skuse, 1889)
 Benjaminella Malloch, 1925
 Biorbitella Sabrosky, 1980
 Cadrema Walker, 1859 (= Palaeogaurax Duda, 1930, Prohippelates Malloch, 1913).
 подроды: C. (Cadrema), C. (Anadrema)
 Calamoncosis Enderlein, 1911 (= Stizambia Sabrosky, 1941). Подроды: C. (Calamoncosis), C. (Rhaphiopyga)
 Camptoscinella Sabrosky, 1951
 Caviceps Malloch, 1924
 Ceratobarys Coquillett, 1898
 Chaetochlorops Malloch, 1914 (= Chactochlorops Malloch, 1914)
 Conioscinella Duda, 1929
 Coryphisoptron Enderlein, 1911
 Dactylothyrea Meijere, 1910 (= Elaphaspis Bezzi, 1912)
 Dasyopa Malloch, 1918 (= Trachysiphonella Enderlein, 1936)
 Deltastoma Malloch, 1924
 Dicraeus Loew, 1873 (= Dicraeninus Enderlein, 1936, Eudicraeus Nartshuk, 1967, Oxyapium Becker, 1912, Parastia Pandelle, 1898).
 подроды: D. (Dicraeus), D. (Oedesiella), D. (Paraoedesiella)
 Disciphus Becker, 1911
 Discogastrella Enderlein, 1911
 Dysartia Sabrosky, 1991
 Elachiptera Macquart, 1835 (= Chaetaspis Nishijima, 1954, Crassiseta Roser, 1840, Cyrtomomyia Becker, 1913, Doliomyia Johannsen, 1924, Macrochetum Rondani, 1856, Myrmecomorpha Agassiz, 1846, Neoelachiptera Seguy, 1938, Togeciphus Nishijima, 1955)
 Enderleiniella Becker, 1912 (= Anoscinella Becker, 1916)
 Epimadiza Becker
 Eribolus Becker, 1910
 Eugaurax Malloch, 1913
 Fiebrigella Duda, 1921 (= Goniopsis Duda, 1929, Goniopsita Duda, 1930, Laccometopa Duda, 1930, Mimoscinis Malloch, 1934, Teleocoma Aldrich, 1924).
 Подроды: F. (Fiebrigella), F. (Lasiambia)
 Gampsocera Schiner, 1862 (= Lordophleps Enderlein, 1933)
 Gaurax Loew, 1863 (= Botanobia Lioy, 1864, Neogaurax Malloch, 1914, Pseudochlorops Duda, 1930, Pseudoscinella Duda, 1931)
 Goniaspis Duda, 1930 (= Palaeoenderleiniella Duda, 1930)
 Hapleginella Duda, 1933
 Heteroscinis Lamb, 1918 (= Pseudogoniopsita Duda, 1934)
 Heteroscinoides Cherian, 1989
 Hippelates Loew, 1863 (= Palaeoconioscinella Duda, 1930, Siphomyia Williston, 1896)
 Kurumemyia Kanmiya, 1983
 Incertella Sabrosky, 1980
 Indophthalmus Cherian, 2002
 Javanoscinis Andersson, 1977
 Lasiopleura Becker, 1910 (= Liomochaeta Duda, 1934, Pseudohippelates Malloch, 1913)
 Liohippelates Duda, 1929 (= Stenoprosopon Duda, 1930, Stratiomicroneurum Duda, 1933)
 Lioscinella Duda, 1929
 Lipara Meigen, 1830 (= Gymnopoda Macquart, 1835)
 Loxobathmis Enderlein, 1911
 Malloewia Sabrosky, 1980
 Medeventor Wheeler, 2007
 Meijerella Sabrosky, 1976
 Melanochaeta Bezzi, 1906 (= Lasiochaeta Corti, 1909, Pachychaetina Hendel, 1907, Pachychoeta Bezzi, 1895).
 Подроды: M. (Melanochaeta)
 Merodonta Malloch, 1940
 Mimosepsis Sabrosky, 1951
 Monochaetoscinella Duda, 1930
 Neorhodesiella Cherian, 2002
 Neoscinella Sabrosky, 1980
 Nomba Walker, 1860 (= Afrocelyphus Vanschuytbroeck, 1959, Celyphomima, Enderlein, 1920, Epicelyphus Becker, 1911, )
 Notaulacella Enderlein, 1911 (= Baseoneura Duda, 1930)
 Olcanabates Enderlein, 1911 (= Hippelatinus Enderlein, 1911)
 Olcella Enderlein, 1911
 Onychaspidium Enderlein, 1911 (= Leptopeltastes Enderlein, 1911)
 Opetiophora Loew, 1872
 Oscinella Becker, 1909 (= Paraoscinella Becker, 1913).
 Подроды: O. (Cyclocercula), O. (Microcercis), O. (Oscinella)
 Oscinicita Wheeler, 2007
 Oscinimorpha Lioy, 1864
 Oscinisoma Lioy, 1864
 Oscinoides Malloch, 1916
 Parasiphonella Enderlein, 1913
 Platyina Malloch, 1927
 Polyodaspis Duda, 1933 (= Macrothorax Lioy, 1864)
 Pselaphia Becker, 1911
 Pseudeurina Meijere, 1904 (= Gallomyia Nartshuk, 1965)
 Pseudogaurax Malloch, 1915 (= Mimogaurax Hall, 1937)
 Pseudopachychaeta Strobl, 1902
 Pseudotricimba Ismay, 1993
 Pseudonomba Cherian, 1989
 Psilacrum Becker, 1912
 Rhodesiella Adams, 1905 (= Aspistyla Duda, 1933, Euthyridium Frey, 1923, Macrostyla Lioy, 1864, Meroscinis Meijere, 1908, Prionoscelus Becker, 1911, Tachinoceras Meijere, 1924, Tachinoceros Meijere, 1921).
 Подроды: R. (Lonchonotus), R. (Rhodesiella)
 Rhopalopterum Duda, 1929
 Sacatonia Sabrosky, 1967
 Scoliophthalmus Becker, 1903
 Sepsidoscinis Hendel, 1914
 Siphonella Macquart, 1835 (= Eurinella Meunier, 1893)
 Siphunculina Rondani, 1856 (= Liomicroneurum Enderlein, 1911, Microneurum Becker, 1903)
 Speccafrons Sabrosky, 1980
 Stenoscinis Malloch, 1918
 Strobliola Czerny, 1909 (= Aprometopis Becker, 1910
 Thyridula Becker, 1911 (= Euthyridula Malloch, 1927)
 Trachysiphonella Enderlein
 Tricimba Lioy, 1864 (= Apteroscinis Malloch, 1931, Echimba Duda, 1935, Euhippelates Malloch, 1925, Eutricimba Malloch, 1931, Gauracisoma Duda, 1930, Hammaspis Duda, 1930, Microchaetaspis Duda, 1930, Neuropachys Thalhammer, 1913, Notonaulax Becker, 1903, Syphonerina Seguy, 1938).
 Подроды: T. (Crassivenula) (или Tricimba или подрод), T. (Nartshukiella), T. (Pentanotaulax), T. (Schumanniella)
 Tropidoscinis Enderlein, 1911 (= Neoolcanabates Duda, 1930)

Примечания

Литература 
 
  Preview

Ссылки 
 eol.org: Oscinellinae
 biolib.cz
Злаковые мушки
Подсемейства насекомых